Oftalmico (aggettivo) – termine impiegato per qualificare ciò che è attinente agli occhi o alle malattie degli occhi: nervo oftalmico, preparato oftalmico etc.
Oftalmico (sostantivo) – termine impiegato come abbreviazione di ospedale Oftalmico, come ad esempio l'ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano o l'ospedale Oftalmico "Casimiro Sperino" di Torino.

Altri progetti